Пластиножа́берные , или неоселяхии , — инфракласс хрящевых рыб, объединяющий акул и скатов. В современной кладистике определение этой систематической группы (клады) звучит как «последний общий предок акул и скатов и все его потомки».

Описание 
Скелет полностью состоит из хряща за исключением зубов, чешуи (те и другие обычно не относятся к скелету) и окостеневших челюстей — все эти исключения содержат фосфат кальция. Отличительные черты этой группы в сравнении с другими хрящевыми рыбами: рот открывается вентрально, зубы покрыты одним или более слоем беспорядочно ориентированного энамелоида, присутствует челюстной аддуктор, большой мозг (больше, чем у других рыб, соотношение величины мозга к массе тела приближается к таковому у птиц и млекопитающих), увеличенные носовые капсулы, гиомандибула связывает мозговую коробку с суставной зоной челюстей (отсюда способность челюстей двигаться вперёд и назад), позвонки сильно обызвествлены, позвоночник суженный, имеется шип на двух спинных плавниках, увеличенная жирная печень, обеспечивающая плавучесть. Происхождение группы неизвестно, древнейшие ископаемые остатки датируются ранним юрским периодом (Palaeospinax).

Классификация

Надотряд Акулы 
Согласно справочнику «Fishes of the World» (2016), филогенетические связи акул выглядят следующим образом:

Надотряд Скаты

Комментарии

Примечания

Литература 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7
 
 Melanie L. J. Stiassny, Lynne R. Parenti, G. David Johnson: Interrelationships of Fishes. Verlag Academic Press, 1996 ISBN 0-12-391208-3

Ссылки 
 

Хрящевые рыбы